Rio Cuieras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Cuieiras (vattendrag i Brasilien, lat -2,83, long -60,51), Amazonas, 
 Rio Cuieiras (vattendrag i Brasilien, lat 0,45, long -62,73), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar